Lindoiense – abitanti di Lindóia do Sul
Lindoiense – abitanti di Águas de Lindóia